Тосаначи има више значења:

 Тосаначи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тосаначи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тосаначи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тосаначи (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику